Košarka na Poletnih olimpijskih igrah 1952. Potekala je za moške med 13. julijem in 2. avgustom 1952 v Helsinkih, nastopil je 301 košarkar iz enaindvajsetih reprezentanc.

Dobitniki medalj

|-valign=top
|width=150|  Ron BontempsMarc FreibergerWayne GlasgowCharlie HoagBill HouglandJohn KellerDean KelleyBob KenneyBob KurlandBill LienhardClyde LovelletteFrank McCabeDan PippinHowie Williams
|width=150|  Stepas ButautasNodar DžordžikijaAnatolij KonevOtar KorkijaHeino KruusIlmar KullamJustinas LagunavičiusJoann LõssovAleksander MojsejevJurij OzerovKazis PetkevičiusStasis StonkusMaigonis ValdmanisViktor Vlasov
|width=150|  Martín Acosta y LaraEnrique BaliñoVictorio CieslinskasHéctor CostaNelson DemarcoHéctor García OteroTabaré Larre BorgesAdesio LombardoRoberto LoveraSergio MattoWilfredo PeláezCarlos Roselló
|}

Potek turnirja

Zaključni del

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1952
Športi Poletnih olimpijskih iger 1952